Staun steht für:
 Staun (Dänemark), ein Dorf in der Region Nordjylland
 Gut Staun in Thumby, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein, Deutschland

Staun ist der Familienname folgender Personen:
 Susanne Staun (* 1957), dänische Autorin

StAUN steht als Abkürzung für
 Staatliche Ämter für Umwelt und Natur, technische Fachbehörden für die Wasserbehörden in Mecklenburg-Vorpommern